

Patronymie
 George Nozuka (1986- ) est un chanteur américano-canadien.
 Justin Nozuka (1988- ) est un chanteur, auteur et compositeur canadien.

Homonymie de patronyme